

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Bartlett – ghiacciaio della dipendenza di Ross
 Stati Uniti d'America
 Bartlett – villaggio della contea di DuPage, Illinois
 Bartlett –  census-designated place della contea di Fremont, Iowa
 Bartlett – città della contea di Labette, Kansas
 Bartlett – villaggio della contea di Wheeler, Nebraska
 Bartlett – città della contea di Carroll, New Hampshire
 Bartlett – città della contea di Shelby, Tennessee
 Bartlett – città della contea di Williamson, Texas

Persone 
 Alicia Giménez-Bartlett – scrittrice spagnola
 Edward Bartlett – ornitologo britannico
 Frederic Bartlett – docente e psicologo britannico
 Neil Bartlett – chimico britannico
 Maurice Stevenson Bartlett – statistico britannico
 Shaun Bartlett – calciatore sudafricano

Altro 
 Barlett – varietà di pera